Matthew Boulton peut désigner :
 Matthew Boulton, un industriel britannique (1728-1809) ;
 Matthew Boulton, un acteur britannique (1893-1962).